Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale Monica Seles 7-6(6), 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Hingis (campionessa)
 Jelena Dokić (secondo turno)
 Monica Seles (finale)
 Sandrine Testud (quarti di finale)

 Silvia Farina Elia (semifinali)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Amanda Coetzer (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 2002